Манган је хемијски елемент са симболом Mn и атомским бројем 25.

Манган може такође да се односи на:
 Манган (Минесота), град духова 
 Манган (Западна Вирџинија), неинкорпорисана заједница
 СС Манган, пароброд

Види још 
 Mn
 Изотопи мангана